En géomorphologie, l'aval est la partie moins élevée d'un cours d'eau par rapport à l’observateur.
 Aval est un film d'horreur indien sorti en 2017.
 Le lac Aval est un lac de l'Antarctique.
 En ski, le ski aval désigne le ski situé vers le bas lorsque le skieur effectue une trace directe en traversée.